Riverdale Park (Califórnia)
Riverdale Park (Maryland)

Desambiguações de topônimos